8391 Kring – asteroide della fascia principale. Scoperto il 20 aprile 1993 da Kitt Peak
 Tim Kring (n. 1957) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense